Por Taz ou TAZ pode estar à procura de:
 Abreviação de Temporary Autonomous Zone, livro de Hakim Bey.
 Taz, personagem do Looney Tunes.
 "T.A.Z.", faixa do álbum Sonic Brew da banda Black Label Society.
 Rio Taz

Desambiguação